Philip Coppens (1930-2017) – amerykański chemik pochodzenia holenderskiego
 Philip Coppens (1971–2012) – belgijski dziennikarz